Korroboracja (prawo)
 Korroboracja (filozofia)